Тюльган —железнодорожная станция в Тюльганском районе Оренбургской области в составе Чапаевского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров по прямой на запад-северо-запад от районного центра поселка  Тюльган.

Население
Население составляло 248 человек в 2002 году (русские 67%), 190 по переписи 2010 года.

Инфраструктура
Железнодорожная станция Тюльган. Построена в конце 1950-х, начале 1960-х годов. Текущая загруженность станции низкая.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района